Roberto Zucco – album polskiego muzyka jazzowego Tomasza Stańki.

Na płycie nagrana jest muzyka skomponowana przez Stańkę (oprócz „Blue Velvet”) do spektaklu wystawianego przez Teatr Nowy w Poznaniu. Autorem sztuki Roberto Zucco był Bernard-Marie Koltès. Nagrania zarejestrowano w sierpniu 1995. Płyta CD wydana została w 1996 przez wytwórnię Polonia Records (CD 059).

Muzycy 
 Tomasz Stańko – trąbka
 Andrzej Jagodziński – fortepian (2,10,16)
 Dorota Miśkiewicz – śpiew (2,16)
 Janusz Skowron – syntetyzer (1-3, 6,8,9,11,12,14)
 Sławomir Kurkiewicz – kontrabas (1-6, 8-12,14,16)
 Michał Miśkiewicz – perkusja (1-6, 8-12,14,16)
 Zbigniew Brysiak – instrumenty perkusyjne (1-3, 8-10, 12,16)

Lista utworów

Informacje uzupełniające 
 Produkcja – Stanisław Sobóla
 Inżynier dźwięku – Sławomir Bukowy
 Zdjęcia – Stefan Okołowicz
 Omówienie (tekst na okładce) – Małgorzata Sugiera

Bibliografia 
 Roberto Zucco w Discogs
 Roberto Zucco w AllMusic

Albumy Tomasza Stańki
Albumy muzyczne wydane w roku 1996